Nods steht für:

 Nods BE, Gemeinde im Schweizer Kanton Bern
 Nods (Doubs), ehemalige Gemeinde im französischen Département Doubs

Die Abkürzung NODS bezeichnet:
 New Ophthalmic Delivery System, eine Applikationsform zur Anwendung von Arzneistoffen am Auge

Siehe auch: Notz

NODS